Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Columbus 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Rosie Casals che ha battuto in finale Françoise Dürr 6-7, 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Billie Jean King (semifinali)
 Nancy Gunter (quarti di finale)
 Rosie Casals (Campionessa)
 Kerry Melville (secondo turno)

 Françoise Dürr (finale)
 Wendy Overton (quarti di finale)
 Val Ziegenfuss (semifinali)
 Helen Gourlay (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Columbus 1972